Ranstädt ist der Namensbestandteil folgender Orte:
 Markranstädt, Stadt im Landkreis Leipzig, Sachsen
 Altranstädt (früher nur Ranstädt), Ortsteil von Markranstädt im Landkreis Leipzig, Sachsen

Siehe auch:
 Ranstadt
Ranstedt
Rannstedt